Рали Париж-Алжир-Дакар 1984, по-известно като Рали Париж-Дакар 1984, е шестото издание на Рали Дакар.

Обща информация 
Стартът е на 1 януари в Париж, а финалът е на 20 януари 1984 г. в сенегалската столица Дакар. Маршрутът минава през Франция, Алжир, Нигер, Горна Волта, Кот д'Ивоар, Сиера Леоне, Гвинея и Сенегал. Участват общо 403 екипа (256 автомобила, 116 мотоциклета и 31 камиона), а до финала стигат 157 (92 автомобила, 53 мотоциклета и 12 камиона). Състезанието печелят французинът Рене Меже (автомобили), белгиецът Гастон Райе (мотоциклети) и французинът Пиер Лальо (камиони). При камионите отново е въведено отделно класиране. В маршрута няма предвиден почивен ден. Погледите отново събира Тиери дьо Монкорже - след Ролс-Ройса през 1981 този път той застава зад волана на прототип с три оси и шест колелета.

Инциденти 
На територията на Горна Волта автомобилът на Ги Дюпар и Патрик Дестеле се преобръща извън пътя и удря група зрители, при което умира една жена.

Формални проблеми на границата между Нигер и Горна Волта водят до канселирането на деветия етап. Много от състезателите са забавени на границата, докато други си изхитряват, не спират на знаците „Стоп“ и прекосяват границата без да губят ценно време. Тиери Сабен решава, че това не е честно и отменя етапа.

Етапи

Победители по етапи

Крайно класиране

Източници 
 "History of Dakar - RETROSPECTIVE 1979-2007"
 Dakar d'antan

Рали Дакар